Фролево — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена севернее правого прибрежья реки Стебня, в 15 км к юго-востоку от центра города Остров. Южнее находится деревня Поляки.

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)